Beenox — студия разработки видеоигр, основана в Квебеке в 2000 году Домиником Брауном, является дочерней компанией Activision с 25 мая 2005 года.

История 
Между 2002 и 2006 годом разработчики занимались исключительно портированием видеоигр. К этому времени они завершили 30 проектов для Microsoft Windows и Mac OS, основанных на популярных франшизах, таких как Люди Икс, Человек-паук и Шрек.

В 2006 году они вернулись к разработке игр. Их первым проектом были консольные версии игры Bee Movie Game на основе мультфильма от студии DreamWorks Animation.

в 2007 году на E3 в рамках рекламной акции Activision объявили, что Beenox будет разработчиком Microsoft Windows-версии игры Spider-Man: Friend or Foe, выпущенной в 2007 году.

В Beenox работает около 440 сотрудников, которые разрабатывают игры для таких консолей, как PlayStation 3, Xbox 360 и Wii. Они выпустили Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, Wii и ПК-версии игры Монстры против пришельцев и консольные версии Guitar Hero Smash Hits. Позже Beenox выпустила Spider-Man: Edge of Time, а также The Amazing Spider-Man и The Amazing Spider-Man 2.

21 июня 2019 года студия выпустила Crash Team Racing Nitro-Fueled, которая является переизданием Crash Team Racing с контентом из Crash Nitro Kart.

31 марта 2020 года студия выпустила переиздание кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 для PlayStation 4. 30 апреля 2020 года игра вышла на ПК и Xbox One.

В марте 2022 года Beenox объявила, что откроет второй офис в Монреале, Квебек, увеличив численность персонала на 20%. Поллони возглавит новую студию.

Разработанные игры

Порты

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр по алфавиту